Thomas Helland Larsen (ur. 20 kwietnia 1998) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów i igrzysk olimpijskich młodzieży.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 16 stycznia 2015 roku w miejscowości Lygna, gdzie w zawodach juniorskich zajął 48. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2016 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lillehammer, zdobywając złoty medal w sprincie techniką klasyczną i srebrny w crossie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Soldier Hollow wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył złoty w sztafecie. Na tej samej imprezie był też między innymi drugi w biegu łączonym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 4 marca 2020 roku w Drammen, zajmując 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 3 grudnia 2021 roku w Lillehammer, zajmując drugie miejsce w sprincie techniką dowolną. W zawodach tych rozdzielił swego rodaka - Johannesa Høsflota Klæbo oraz Francuza Richarda Jouve.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998